Лиза Денис Бойл (; род. ) — американская актриса, фотомодель, фотограф.

Биография 
Лиза Бойл родилась 6 августа 1964 года в Чикаго. Карьеру киноактрисы Лиза начала в 1988 году. В 1993—2001 годах она многократно снималась для журнала «Playboy». В 1988 году состоялся её актёрский дебют, после чего она появилась в ряде популярных фильмов («Плохие парни», «Шоугёлз», «Шоссе в никуда»), а также была гостьей в различных телевизионных проектах («Женаты… с детьми», «Спасатели Малибу»). После окончания актёрской карьеры начала профессионально заниматься фотографией, снимая других моделей для своего сайта.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лизы Бойл 
 
 
 

Фотомодели США
Фотомодели по алфавиту
Киноактрисы США